Webergraben ist ein Gewässername:

 Webergraben (Drau), (indirekter?) rechter Zufluss der Drau bei Gajach, Markt Steinfeld, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Webergraben (Erlauf), linker Zufluss der Erlauf im Erlaufstausee bei Mitterbach am Erlaufsee, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich.
 Webergraben (Kotgraben), rechter Oberlauf des Kotgrabens (zum Schwarzriegelbach, zum Nassbach, zur Schwarza, zur Leitha) nahe Heufuß, Gemeinde Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Webergraben (Scheibsgrabenbach), rechter Zufluss des Scheibsgrabenbachs (zur Mürz) bei Weber, Markt Sankt Barbara im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Weberbach